Kazama é um sobrenome e pode referir-se a:"Heroi" aquele que vai guialos

Personagens fictícios 
 Asuka Kazama, personagem de Tekken
 Jin Kazama, personagem de Tekken
 Jun Kazama, personagem de Tekken
 Kazuki Kazama, personagem de Samurai Shodown
 Sogetsu Kazama, personagem de Samurai Shodown
 Toru Kazama, personagem de Crayon Shin-chan

Desambiguações de sobrenomes